Села:
 Михнівка — Полтавська область, Решетилівський район
 Михнівка — Хмельницька область, Теофіпольський район